Sébastien Chavanel, Frans wielrenner
 Sylvain Chavanel, Frans wielrenner